Güntzer ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Güntzer (1636–1695), Syndikus und Kanzleivorsteher
 Reiner Güntzer (1938–2015), deutscher Jurist und Museumsdirektor
 Ulrich Güntzer (* 1941), deutscher Informatiker